Dziurawa Turnia – turnia w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Olkuskiej
 Dziurawa Turnia – turnia w Skałach Rzędkowickich na Wyżynie Częstochowskiej
 Dziurawa Turnia – turnia w Szpiglasowej Grani w Tatrach Wysokich